Atlanta Braves, een honkbalclub uit Atlanta, Georgia.
H.S.V. The Braves, een honk- en softbalvereniging uit Gouda.